Люба — ім'я
 Люба — канадська співачка українського походження.
 Люба — гурт, що складався з співачки Любомири Ковальчук, гітариста Марко Лимана та барабанщика Петра Марунчака.

Особи 
 Люба Ґой

Топонім 
 Люба () — село у Словаччині, в Нітранському краї, округ Нове Замки.
 Люба () — село у Сербії, край Воєводина, Сремський округ.